Siegelbach (Baden-Württemberg), een Ortsteil van Möckmühl in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Siegelbach (Rijnland-Palts), een Ortsteil van Kaiserslautern in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Siegelbach (Thüringen), een Ortsteil van Arnstadt in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook 
 Siegelsbach, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg